I cavalieri della prateria (Knights of the Range) – romanzo di Zane Grey del 1939
Knights of the Range – film del 1940 diretto da Lesley Selander